Descalvado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Descalvado (ort), São Paulo, 
 Descalvado (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar